Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин Казахстану затверджений Постановою Уряду Республіки Казахстан від 31 жовтня 2006 року N 1034 «Про затвердження Переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин».

Статистика 
 
До списку входить 387 видів рослин, з них:
 Судинних рослин — 370;
 Мохоподібних — 3;
 Грибів — 13;
 Лишайників — 1.

Судинні рослини

Мохоподібні

Гриби

Лишайники

Див. також 

 Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин Казахстану

Джерела 

 Постанова Уряду Республіки Казахстан від 31 жовтня 2006 року N 1034 «Про затвердження Переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин» 

Таксономічні списки (види)
Червона книга Казахстану
 
Червоні книги